Джорджія:
 Джорджія — штат на південному сході США на узбережжі Атлантичного океану.
 Джорджія — інша назва Грузії
 Джорджія — жіноче ім'я
 Джорджія (Вермонт) — місто у США
 Джорджія (протока) — протока у Північній Америці
 Нью-Джорджія (острів) — Соломонові Острови
 Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови — британська закордонна територія на півдні Атлантичного океану
 Джорджія (фільм, 1988) — австралійський фільм
 Джорджія (фільм, 1995) — фільм Улу Гросбарда.